Профіль (від  — «начерк») — термін, що має кілька значень.
 Профіль — зображення людського обличчя чи якогось предмета збоку. Профільні зображення були поширеними на початковому етапі розвитку портрету як мистецького жанру. Профіль — традиційне портретне зображення ранішнього Відродження в Європі.
 Профіль — сукупність типових рис чи якостей, притаманних якомусь фаху, професії, господарству, навчальному закладу (приклади — технічний профіль виші, зерновий профіль сільського району, науковець широкого профілю тощо).
 Профіль — у техніці — вертикальний розріз поверхні, архітектурної деталі, інженерної споруди, географічного об'єкта чи частини земної поверхні (профіль мосту, профіль карниза, профіль крила літака, тощо).
 Профіль (медальєрне мистецтво) — медальний профіль, тобто особливо виразний, гідний переносу на медаль. Профіль — традиційне зображення володарів на античних монетах та медалях.
 Профіль металопрокату — фасонний профіль, сталь різного профілю, виробництво гнутих профілів.
 Профіль (комп'ютер) — профіль модема, тобто перелік програм модема.
 Профіль — сукупність стандартів, зорієнтованих на виконання якогось завдання.
 Профіль — обліковий запис в обчислювальних системах.
 «Профіль» — назва російського бізнесового журналу.
 «Профіль» — назва укрраїнського журналу, що належав холдингу «Главред-Медіа».
 «Der Spiegel-Профіль» — український проросійський журнал, головним редактором якого був російський телеведучий Михайло Леонтьєв.